Саундтрек Grand Theft Auto V — музыкальная составляющая игры. Основная часть саундтрека GTA V, как и в предыдущих играх серии GTA, состоит из внутриигровых радиостанций, каждая из которых проигрывает музыку в определённом стиле. Музыка начинает звучать, когда игрок садится в какое-либо транспортное средство. Первоначально в Grand Theft Auto V было 17 радиостанций, для которых было лицензировано около 240 композиций. Непосредственно музыкальных станций было 15 и 2 станции с разговорными шоу. В отличие от других игр серии своё музыкальное сопровождение теперь появилось и в некоторых миссиях.

Через неделю после выхода игры компания Rockstar Games выпустила саундтрек Grand Theft Auto V на трёх дисках. В сборник вошла не вся музыка из игры. На первом и третьем диске различные треки с разных радиостанций (диски Original Music и The Soundtrack), а на втором диске музыка написанная специально для игры (The Score).

18 ноября 2014 года вышла обновлённая версия игры для нового поколения игровых систем. В игру помимо прочего были добавлены 162 новые композиции. Новые треки появились практически на всех радиостанциях. 14 апреля 2015 года состоялся выход игры в версии для Windows. По традиции в PC-версии появилась возможность добавлять в игру свои треки (радиостанция Self Radio). В эту версию игры также была добавлена эксклюзивная радиостанция The Lab. Эти новые 14 композиций были выпущены и как отдельный альбом (Welcome to Los Santos), который распространялся через iTunes. 8 июля, после выхода обновления «Грязные деньги: часть 2», эта станция стала доступна и всем четырём консольным версиям игры. 12 декабря 2017 года вместе с дополнением «Судный день» в игру была добавлена новая радиостанция blonded Los Santos 97.8 FM. 24 июля 2018 года вышло дополнение «Ночная жизнь». В игру были добавлены миксы четырёх диджеев. Новый микс открывался раз в неделю, а 31 июля в игре появилась радиостанция Los Santos Underground Radio. Таким образом, музыку диджеев стало возможно услышать не только в игровых ночных клубах, но и на этом радио. 12 декабря 2019 года с дополнением «Ограбление казино Diamond» в игру была добавлена радиостанция iFruit Radio. 15 декабря 2020 года вместе с дополнением «Ограбление Кайо-Перико» в игру были добавлены три новые радиостанции (Still Slipping Los Santos, K.U.L.T. 99.1 FM и The Music Locker), а также новые треки на две старые станции (FlyLo FM и Worldwide FM). Всего в игру было добавлено порядка 250 новых композиций.

В мае 2021 года стало известно, что компания Rockstar Games и организаторы клубных вечеринок на Ибице CircoLoco основали совместный музыкальный лейбл CircoLoco Records. Свой дебютный альбом-сборник Monday Dreamin’ лейбл выпустил в начале июля. Было сообщено, что эта музыка появится и в игре. 20 июля вышло обновление «Тюнинг в Лос-Сантосе» с которым в игру был добавлен медиаплеер. Игрок должен находить в мире игры музыкальные флешки с альбомами, которые затем можно прослушать в медиаплеере (медиаплеер доступен только в транспорте). Менять флешки в плеере нужно через меню взаимодействия. 15 декабря с обновлением «Контракт» в игре появилась новая радиостанция MOTOMAMI Los Santos, а также новые композиции на Radio Los Santos и West Coast Classics.

Радиостанции

The Blue Ark 
DJ: Lee «Scratch» PerryЖанр: регги, дэнсхолл и дабТрек-лист:
 Chronixx — «Odd Ras»
 Dennis Brown — «Money in My Pocket»
 Gregory Isaacs — «Night Nurse»
 Half Pint — «Crazy Girl»
 Joe Gibbs & The Professionals — «Chapter Three»
 Junior Delgado — «Sons of Slaves»
 Konshens — «Gun Shot a Fire»
 Lee Perry & The Full Experience — «Disco Devil»
 Lee Perry & The Upsetters — «Grumbling Dub»
 Lee Perry & The Upsetters — «I Am a Madman»
 Protoje — «Kingston Be Wise»
 Tommy Lee Sparta — «Psycho»
 Vybz Kartel feat. Popcaan — «We Never Fear Dem»
 Yellowman — «Nobody Move, Nobody Get Hurt»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Busy Signal feat. Damian Marley — «Kingston Town»
 Danny Hensworth — «Mr. Money Man»
 Demarco — «Loyals» (Royals remix)
 I-Octane — «Topic of the Day»
 Lee Perry — «Money Come and Money Go»
 Lee Perry — «Roast Fish & Cornbread»
 Vybz Kartel — «Addi Truth»

Channel X 
DJ: Keith MorrisЖанр: панк-рок и хардкор-панкТрек-лист:
 Adolescents — «Amoeba»
 Agent Orange — «Bored of You»
 Black Flag — «My War»
 Circle Jerks — «Rock House»
 Descendents — «Pervert»
 Fear — «The Mouth Don’t Stop (The Trouble with Women Is)»
 Off! — «What’s Next?»
 Suicidal Tendencies — «Subliminal»
 T.S.O.L. — «Abolish Government/Silent Majority»
 The Germs — «Lexicon Devil»
 The Weirdos — «Life of Crime»
 Youth Brigade — «Blown Away»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 D.O.A. — «The Enemy»
 D.R.I. — «I Don’t Need Society»
 MDC — «John Wayne Was a Nazi»
 Red Kross — «Linda Blair»
 The Zeros — «Don’t Push Me Around»
 X — «Los Angeles»

East Los FM 
DJ: DJ Camilo и Don ChetoЖанр: мексиканская и латиноамериканская музыкаТрек-лист:
 Don Cheto — «El Tatuado»
 Fandango — «Autos, Moda y Rock and Roll»
 Hechizeros Band — «El Sonidito»
 Jessy Bulbo — «Maldito»
 La Liga feat. Alika — «Tengo El Don»
 La Vida Bohème — «Radio Capital»
 Los Ángeles Negros — «El Rey Y Yo»
 Los Buitres De Culiacan Sinaloa — «El Cocaino»
 Los Tigres del Norte — «La Granja»
 Maldita Vecindad — «Pachuco»
 Mexican Institute of Sound — «Es-toy»
 Milkman — «Fresco»
 Nina Dioz — «Criminal Sound» (El Hijo de la Cumbia remix)
 She’s A Tease — «Fiebre de Jack»
 Sonora Dinamita — «Se Me Perdió La Cadenita»

FlyLo FM 
DJ: Flying LotusЖанр: IDM и хип-хопТрек-лист:
 Aphex Twin — «Windowlicker»
 Captain Murphy — «Evil Grin»
 Clams Casino — «Crystals»
 Dabrye — «Encoded Flow»
 DJ Rashad and Heavee D — «It’s Wack»
 Hudson Mohawke — «100hm»
 Kingdom — «Stalker»
 Machinedrum — «She Died There»
 Outkast — «Elevators (Me & You)»
 Flying Lotus — «Be Spin»
 Flying Lotus — «Catapult Man»
 Flying Lotus — «Crosswerved»
 Flying Lotus — «Computer Face»
 Flying Lotus — «Stonecutters»
 Flying Lotus — «The Diddler»
 Flying Lotus feat. Erykah Badu — «See Thru To U»
 Flying Lotus feat. Niki Randa — «Getting There»
 Flying Lotus feat. Niki Randa — «The Kill»
 Shadow Child — «23»
 Thundercat — «Oh Sheit It’s X»
 Tyler, The Creator — «Garbage»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 The Gaslamp Killer — «Shred You To Bits»
 Curtis Mayfield — «Eddie You Should Know Better»
 Dimlite — «Into Vogon Skulls»
 DOOM — «Masquatch»
 Doris — «You Never Come Closer»
 Flying Lotus — «Early Mountain»
 Flying Lotus — «Osaka Trade»
 Flying Lotus feat. Krayzie Bone — «Meditation Meditation»
 Kaskade — «4 AM» (AraabMuzik remix)
 Knower — «Fuck the Makeup, Skip the Shower»
 Lapalux — «Make Money»
 Mono/Poly feat. Thundercat — «B Adams»
 XXYYXX — «What We Want»
Добавлены в обновлении Ограбление Кайо-Перико:
 Captain Murphy - Possessed
 J Dilla - Fuck the Police 
 Flying Lotus & Ras G - Black Heaven 
 Ras G - Been Cosmic 
 Ross for Friends - The Daisy 
 Channel Tres - Topdown 
 Flying Lotus & Smoke DZA - Spiritual 
 Flying Lotus & MF DOOM - Lunch Break 
 Thundercat - Dragonball Durag 
 Syunsuke Ono - Glomerulonephrophaty 
 Zack Fox - The Bean Kicked 
 Flying Lotus feat. Mac Miller & Denzel Curry - Black Balloons Reprise 
 F.G - Automatic 
 Little Snake - Homicidal Thoughts 
 Tierra Whack - Arrogant 
 Dorian Concept - You're Untouchable 
 Flying Lotus - U Have To Be Odd 
 Louis Cole - Planet X 
 Knxwledge feat. Anderson Paak & NxWorries - Itkanbe (Sonice)
 Shabazz Palaces feat. Thaddillac - Shine A Light 
 The Ethics - Now Is The Time 
 Madlib - Lonely Ones
 King Crimson - In The Wake Of Poseidon

Los Santos Rock Radio 
DJ: Kenny LogginsЖанр: классический рок и пауэр-попТрек-лист:
 Billy Squier — «Lonely Is the Night»
 Bob Seger and the Silver Bullet Band — «Hollywood Nights»
 Bob Seger and the Silver Bullet Band — «Night Moves»
 Chicago — «If You Leave Me Now»
 Def Leppard — «Photograph»
 Don Johnson — «Heartbeat»
 Elton John — «Saturday Night’s Alright for Fighting»
 Foreigner — «Dirty White Boy»
 Gerry Rafferty — «Baker Street»
 Greg Kihn Band — «The Breakup Song (They Don’t Write 'Em)»
 Julian Lennon — «Too Late for Goodbyes»
 Kenny Loggins — «I’m Free (Heaven Helps the Man)»
 Phil Collins — «I Don’t Care Anymore»
 Queen — «Radio Ga Ga»
 Robert Plant — «Big Log»
 Simple Minds — «All the Things She Said»
 Small Faces — «Ogdens' Nut Gone Flake»
 Steve Miller Band — «Rock’n Me»
 Steve Winwood — «Higher Love»
 Stevie Nicks — «I Can’t Wait»
 The Alan Parsons Project — «I Wouldn’t Want to Be Like You»
 The Cult — «Rain»
 The Doobie Brothers — «What a Fool Believes»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Alannah Myles — «Black Velvet»
 Belinda Carlisle — «Circle in the Sand»
 Boston — «Peace of Mind»
 Broken English — «Comin' On Strong»
 Creedence Clearwater Revival — «Fortunate Son»
 Harry Chapin — «Cat’s in the Cradle»
 Humble Pie — «30 Days in the Hole»
 Kansas — «Carry On Wayward Son»
 Kenny Loggins — «Danger Zone»
 Mountain — «Mississippi Queen»
 Pat Benatar — «Shadows of the Night»
 Starship — «We Built This City»
 Survivor — «Burning Heart»
 Yes — «Roundabout»
 ZZ Top — «Gimme All Your Lovin’»

The Lowdown 91.1 
DJ: Pam GrierЖанр: классический соул и дискоТрек-лист:
 Aaron Neville — «Hercules»
 B.T. Express — «Do It ('Til You’re Satisfied)»
 El Chicano — «Viva Tirado»
 George McCrae — «I Get Lifted»
 Marlena Shaw — «California Soul»
 Smokey Robinson & the Miracles — «Cruisin'»
 The Delfonics — «Ready or Not Here I Come (Can’t Hide from Love)»
 The Five Stairsteps — «O-o-h Child»
 The Soul Searchers — «Ashley’s Roachclip»
 The Trammps — «Rubber Band»
 Undisputed Truth — «Smiling Faces Sometimes»
 War — «Cisco Kid»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Brass Construction — «Changin'»
 Jackson Sisters — «I Believe in Miracles»
 Johnny Guitar Watson — «Superman Lover»
 Ohio Players — «Climax»
 Pleasure — «Bouncy Lady»
 The Chakachas — «Stories»
 The Delfonics — «Funny Feeling»
 War — «Magic Mountain»

Non-Stop-Pop FM 
DJ: Cara DelevingneЖанр: поп-музыкаТрек-лист:
 All Saints — «Pure Shores»
 Amerie — «1 Thing»
 Britney Spears — «Gimme More»
 Corona — «The Rhythm of the Night»
 Fergie feat. Ludacris — «Glamorous»
 Hall & Oates — «Adult Education»
 Jane Child — «Don’t Wanna Fall in Love»
 Kelly Rowland — «Work» (Freemasons remix)
 Mis-Teeq — «Scandalous»
 Modjo — «Lady (Hear Me Tonight)»
 N-Joi — «Anthem»
 Pet Shop Boys — «West End Girls»
 Rihanna — «Only Girl (In the World)»
 Robyn feat. Kleerup — «With Every Heartbeat»
 Stardust — «Music Sounds Better with You»
 Wham! — «Everything She Wants»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Backstreet Boys — «I Want It That Way»
 Bobby Brown — «On Our Own»
 Bronski Beat — «Smalltown Boy»
 Cassie — «Me & U»
 Dirty Vegas — «Days Go By»
 Gorillaz feat. De La Soul — «Feel Good Inc.»
 INXS — «New Sensation»
 Jamiroquai — «Alright»
 Lady Gaga — «Applause»
 Living In A Box — «Living In A Box»
 Lorde — «Tennis Court»
 M.I.A. — «Bad Girls»
 M83 — «Midnight City»
 Maroon 5 — «Moves Like Jagger»
 Mike Posner — «Cooler Than Me»
 Moloko — «The Time Is Now»
 Morcheeba — «Tape Loop» (Shortcheeba mix)
 Naked Eyes — «Promises, Promises»
 Real Life — «Send Me an Angel»
 Robbie Williams & Kylie Minogue — «Kids»
 Simply Red — «Something Got Me Started» (Steve Silk Hurley mix)
 Sly Fox — «Let’s Go All the Way»
 Sneaker Pimps — «6 Underground»
 Taylor Dayne — «Tell It to My Heart»
 The Black Eyed Peas — «Meet Me Halfway»
 The Blow Monkeys feat. Kym Mazelle — «Wait»

Radio Los Santos 
DJ: Big Boi
Жанр: хип-хоп
Трек-лист:
 100s — «Life of a Mack»
 Ab-Soul feat. Kendrick Lamar — «Illuminate»
 A$AP Rocky feat. Aston Matthews and Joey Fatts — «R-Cali»
 BJ the Chicago Kid feat. Freddie Gibbs and Problem — «Smokin’ and Ridin’»
 Freddie Gibbs — «Still Livin'»
 Future — «How It Was»
 Gangrene — «Bassheads»
 Gucci Mane feat. Ciara — «Too Hood»
 Jay Rock feat. Kendrick Lamar — «Hood Gone Love It»
 Kendrick Lamar — «A.D.H.D»
 Marion Band$ feat. Nipsey Hussle — «Hold Up»
 Problem feat. Glasses Malone — «Say That Then»
 The Game feat. 2 Chainz and Rick Ross — «Ali Bomaye»
 The Team — «Slow Down»
 YG — «I’m A Real 1»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Ab-Soul feat. Schoolboy Q — «Hunnid Stax»
 Ace Hood feat. Future and Rick Ross — «Bugatti»
 ASAP Ferg — «Work»
 Chuck Inglish feat. Ab-Soul and Mac Miller — «Came Thru/Easily»
 Danny Brown and Action Bronson — «Bad News»
 Danny Brown feat. A$AP Rocky and Zelooperz — «Kush Coma»
 Freddie Gibbs and Mike Dean — «Sellin' Dope»
 G-Side — «Relaxin'»
 Kendrick Lamar — «Swimming Pools (Drank)»
 Problem & Iamsu! feat. Bad Lucc and Sage the Gemini — «Do It Big»
 Schoolboy Q feat. Kendrick Lamar — «Collard Greens»
 Skeme — «Millions»
 Travis Scott feat. T.I. and 2 Chainz — «Upper Echelon»
 Trouble — «Every Day»
 Young Scooter feat. Gucci Mane — «Work»
 Young Scooter feat. Trinidad James — «I Can’t Wait»

Добавлены в обновлении «Контракт»:
 2 Chainz feat. Ty Dolla $ign & Trey Songz & Jhené Aiko — «It’s A Vibe»
 A$AP Ferg — «Plain Jane»
 Big Sean & Hit-Boy — «What A Life»
 Cordae — «Kung Fu»
 D-Block Europe & Offset — «Chrome Hearts»
 Fredo Santana feat. Chief Keef, Ball Out & Tadoe — «Go Live»
 French Montana feat. Kodak Black — «Lockjaw»
 Future — «Feed Me Dope»
 Future feat. The Weeknd — «Low Life»
 Jay Rock feat. Kendrick Lamar — «Wow Freestyle»
 Kodak Black feat. Travis Scott & Offset — «ZEZE»
 Migos — «Stir Fry»
 Mount Westmore, Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 & Too $hort — «Big Subwoofer»
 Polo G feat. Juice WRLD — «Flex»
 Roddy Ricch — «The Box»
 Saweetie — «My Type»
 Tyler, The Creator feat. 42 Dugg — «LEMONHEAD»
 Vince Staples — «Big Fish»
 Young Stoner Life, Young Thug & Gunna — «Ski»
 Freddie Gibbs feat. Pusha T & Kevin Cossom — «Miami Vice»
 Freddie Gibbs feat. Juicy J — «Pick The Phone Up»
 Hit-Boy feat. Dom Kennedy — «XL»
 Mike Dean and Offset — «So Fancy»
 Mike Dean and Rich the Kid — «Blue Cheese»
 Mozzy feat. YG — «Hoppin’ Out»
 Nez feat. Schoolboy Q — «Let’s Get It»
 Tia Corine produced by Kenny Beats — «Coochie»

Добавлены после I-Wagen Week
 Dr. Dre - Black Privilege 
 Dr. Dre feat. Nipsey Hustle & Ty Dolla Sign - Diamond Mind 
 Dr. Dre feat. Anderson . Paak, Snoop Dogg & Busta Rhymes - ETA
 Dr. Dre feat. THURZ & Cocoa Sarai - Falling Up
 Dr. Dre feat. Rick Ross & Anderson . Paak - The Scenic Route
 Dr. Dre feat. Eminem - The Gospel

Radio Mirror Park 
DJ: Twin Shadow
Жанр: инди-электроника и чиллвейв
Трек-лист:
 Age of Consent — «Colours»
 Battle Tapes — «Feel the Same»
 Black Strobe — «Boogie in Zero Gravity»
 Dan Croll — «From Nowhere» (Baardsen remix)
 DJ Mehdi — «Lucky Boy» (Outlines remix)
 Favored Nations — «The Set Up»
 Feathers — «Dark Matter»
 Health — «High Pressure Dave»
 Jai Paul — «Jasmine» (Demo)
 Living Days — «Little White Lie»
 Miami Horror — «Sometimes»
 Neon Indian — «Change of Coast»
 Nite Jewel — «Nowhere to Go»
 Poolside — «Do You Believe?»
 The C90’s — «Shine a Light» (Flight Facilities remix)
 The Chain Gang of 1974 — «Sleepwalking»
 Tony Castles — «Heart in the Pipes» (KAUF remix)
 Toro y Moi — «So Many Details»
 Twin Shadow — «Old Love/New Love»
 Twin Shadow — «Shooting Holes»
 Yacht — «Psychic City» (Classixx remix)
 Yeasayer — «Don’t Come Close»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 !!! — «One Girl/One Boy»
 Age of Consent — «Heartbreak»
 Cut Copy — «Strangers in the Wind»
 Dom — «Living in America»
 Holy Ghost! — «Hold On»
 Hot Chip — «Flutes»
 KAUF — «When You’re Out»
 Little Dragon — «Crystalfilm»
 Mitzi — «Truly Alive»
 Neon Indian — «Polish Girl»
 Niki and the Dove — «The Drummer»
 Panama — «Always»
 SBTRKT feat. Roses Gabor — «Pharaohs»
 Scenic — «Mesmerised»
 The Ruby Suns — «In Real Life»
 Toro y Moi — «New Beat»
 Twin Shadow — «Forget»
 Yeasayer — «O.N.E.»

Rebel Radio 
DJ: Jesco White
Жанр: кантри и рокабилли
Трек-лист:
 C. W. McCall — «Convoy»
 Charlie Feathers — «Can’t Hardly Stand It»
 Hank Thompson — «It Don’t Hurt Anymore»
 Hasil Adkins — «Get Out of My Car»
 Jerry Reed — «You Took All the Ramblin' Out of Me»
 Johnny Cash — «The General Lee»
 Johnny Paycheck — «It Won’t Be Long (And I’ll Be Hating You)»
 Ozark Mountain Daredevils — «If You Wanna Get to Heaven»
 Waylon Jennings — «Are You Sure Hank Done It This Way»
 Waylon Jennings — «I Ain’t Living Long Like This»
 Willie Nelson — «Whiskey River»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Charlie Feathers — «Get With It»
 Homer and Jethro — «She Made Toothpicks»
 Marvin Jackson — «Dippin' Snuff»
 Ray Price — «Crazy Arms»
 Tammy Wynette — «D-I-V-O-R-C-E»
 The Highwaymen — «Highwayman»

Soulwax FM 
DJ: Soulwax
Жанр: электронная музыка
Трек-лист:
 Daniel Avery — «Naive Response»
 Daniel Maloso — «Body Music»
 Fatal Error — «Fatal Error»
 FKCLUB — «The Strange Art» (Inflagranti remix)
 Goose — «Synrise» (Soulwax remix)
 Green Velvet & Harvard Bass — «Laser Beams»
 Jackson and his Computer Band — «Arp #1»
 Joe Goddard feat. Valentina — «Gabriel» (Soulwax remix)
 Matias Aguayo — «El Sucu Tucu»
 Mim Suleiman — «Mingi»
 Palmbomen — «Stock» (Soulwax remix)
 Pulp — «After You» (Soulwax remix)
 Supersempfft — «Let’s Beam Him Up»
 The Hacker — «Shockwave» (Gesaffelstein remix)
 Tiga — «Plush» (Jacques Lu Cont remix)
 Tom Rowlands — «Nothing But Pleasure»
 Transistorcake — «Mr. Croissant Taker»
 Zombie Nation — «Tryouts»

Space 103.2 
DJ: Bootsy Collins
Жанр: фанк и ритм-н-блюз
Трек-лист:
 Bernard Wright — «Haboglabotribin'»
 Bootsy Collins — «I’d Rather Be with You»
 D. Train — «You’re the One for Me»
 Eddie Murphy — «Party All the Time»
 Evelyn «Champagne» King — «I’m in Love» (12" version)
 Kano — «Can’t Hold Back (Your Loving)»*
 Kleeer — «Tonight»
 One Way — «Cutie Pie»
 Rick James — «Give It to Me Baby»
 Sho Nuff — «Funkasize You»
 Stevie Wonder — «Skeletons»
 Taana Gardner — «Heartbeat» (club version)
 Zapp — «Heartbreaker»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Billy Ocean — «Nights (Feel Like Getting Down)»
 Cameo — «Back and Forth»
 Central Line — «Walking Into Sunshine»
 Dazz Band — «Joystick»
 Fatback Band — «Gotta Get My Hands (On Some Money)»
 Imagination — «Flashback»
 Parliament — «Flash Light»
 Parliament — «Mothership Connection (Star Child)»
 Zapp — «Do It Roger»
*Песня удалена после обновления «Тюнинг в Лос-Сантосе». В версиях для PS3 и Xbox 360 осталась нетронутой.

Vinewood Boulevard Radio 
DJ: Nate Williams и Stephen Pope
Жанр: гаражный и нойз-рок
Трек-лист:
 Bass Drum of Death — «Crawling After You»
 Ceremony — «Hysteria»
 FIDLAR — «Cocaine»
 Hot Snakes — «This Mystic Decade»
 METZ — «Wet Blanket»
 Moon Duo — «Sleepwalker»
 Sam Flax — «Fire Doesn’t Burn Itself»
 Shark? — «California Grrls»
 The Black Angels — «Black Grease»
 Thee Oh Sees — «The Dream»
 Ty Segall Band — «Diddy Wah Diddy»
 Wavves — «Nine is God»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Bleached — «Next Stop»
 Coliseum — «Used Blood»
 JEFF the Brotherhood — «Sixpack»
 Mind Spiders — «Fall in Line»
 Nobunny — «Gone for Good»
 The Soft Pack — «Answer to Yourself»
 The Men — «Turn It Around»
 The Orwells — «Who Needs You»

West Coast Classics 
DJ: DJ Pooh
Жанр: классический хип-хоп и гангста-рэп
Трек-лист:
 2Pac — «Ambitionz Az A Ridah»
 Compton's Most Wanted — «Late Night Hype»
 DJ Quik — «Dollaz & Sense»
 Dr. Dre feat. Snoop Dogg — «Still D.R.E.»
 Dr. Dre feat. Snoop Dogg, Kurupt & Nate Dogg — «The Next Episode»
 Ice Cube — «You Know How We Do It»
 Kausion — «What You Wanna Do»
 King Tee — «Played Like a Piano»
 Kurupt — «C-Walk»
 Mack 10 feat. Tha Dogg Pound — «Nothin' But the Cavi Hit»
 MC Eiht — «Streiht Up Menace»
 N.W.A — «Appetite for Destruction»
 N.W.A — «Gangsta Gangsta»
 Snoop Dogg feat. Jewell & Daz — «Gin and Juice»
 Tha Dogg Pound — «What Would U Do»
 The Geto Boys — «Mind Playin' Tricks on Me»
 Too $hort — «So You Want to Be A Gangster»

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Bone Thugs-N-Harmony — «1st of tha Month»
 CPO feat. MC Ren — «Ballad Of A Menace»
 E-40 feat. The Click — «Captain Save A Hoe»
 Eazy-E feat. Ice Cube — «No More ?'s»
 Jayo Felony — «Sherm Stick»
 Luniz feat. Michael Marshall — «I Got 5 On It»
 South Central Cartel — «Servin' Em Heat»
 Spice 1 feat. MC Eiht — «The Murda Show»
 The Conscious Daughters — «We Roll Deep»
 The Lady of Rage — «Afro Puffs»
 Warren G — «This DJ»
 Westside Connection — «Bow Down»

Добавлены в обновлении «Контракт»:
 2Pac feat. Roger Troutman & Dr. Dre — «California Love» (Single Version)
 2Pac — «Can’t C Me»
 40 Glocc — «Pa Pa’s Lil Soldier»
 50 Cent — «In da Club»
 50 Cent feat. Mobb Deep — «Outta Control» (Remix)
 Blackstreet feat. Dr. Dre & Queen Pen — «No Diggity»
 Dr. Dre — «Keep Their Heads Ringin’»
 Dr. Dre feat. Hittman, Six-Two, Nate Dogg & Kurupt — «Xxplosive»
 Dr. Dre feat. Daz & Snoop Dogg — «Lil’ Ghetto Boy»
 Ice Cube feat. Dr. Dre & MC Ren — «Hello»
 Jay-Z — «Trouble»
 Mary J. Blige — «Family Affair»
 Nas feat. Dr. Dre — «Nas Is Coming»
 Obie Trice feat. Dr. Dre — «Shit Hits The Fan»
 Sam Sneed feat. Dr. Dre — «U Better Recognize»
 Truth Hurts feat. Rakim — «Addictive»

Worldwide FM 
DJ: Gilles Peterson
Жанр: лаунж, джаз-фанк, этническая музыка, дабстеп
Трек-лист:
 Candido — «Thousand Finger Man»
 Cashmere Cat — «Mirror Maru»
 Django Django — «Waveforms»
 Donald Byrd — «You and the Music»
 The Gaslamp Killer — «Nissim»
 Guts — «Brand New Revolution»
 Hackman — «Forgotten Notes»
 Inc. — «The Place»
 Kiko Navarro, Tuccilo and Amor — «Lovery» (slow Cuban vibe)
 Kyodai — «Breaking»
 Mala — «Ghost»
 Owiny Sigoma Band — «Harpoon Land»
 Richard Spaven, Vincent Helbers and Jonas Lonnas — «1750 (outra)»
 Swindle — «Forest Funk»
 The Hics — «Cold Air»
 Tom Browne — «Throw Down»
 Toro y Moi — «Harm in Change»
 Trickski — «Beginnings»
 Yuna — «Live Your Life» (MeLo-X Motherland God mix)

Добавлены в обновлённой версии игры:
 Anushka — «World in a Room»
 Chvrches — «Recover» (CID RIM remix)
 Clap! Clap! — «Viajero»
 Dâm-Funk — «Kill Dat»
 Earl Sweatshirt feat. Vince Staples and Casey Veggies — «Hive»
 Flume — «What You Need»
 Four Tet — «Kool FM»
 Jamie Lidell — «Run Away»
 Jimmy Edgar — «Let Yrself Be»
 Jonwayne — «Black Magic»
 Lion Babe — «Treat Me Like Fire»
 Maga Bo — «No Balanco De Conoa»
 Mount Kimbie — «Made to Stray»
 Portishead — «Numb»
 Randy Crawford — «Street Life»
 Roman GianArthur — «I69»
 Sinkane — «Shark Week»
 Smokey Robinson — «Why You Wanna See My Bad Side?»
 William Onyeabor — «Body & Soul»
Добавлены в обновлении Ограбление Кайо-Перико:

 Kamasi Washington - The Message (GP & 2bo4 Remix) 
 Sarathy Korwar - Birthright 
 The Undisputed Truth - Sandman 
 Mr. Mitch - Lost Touch ft. Duval Timothy 
 Photay - The People 
 Idris Muhammad - Could Heaven Ever Be Like This 
 Azymuth - Jazz Carnival 
 Gafacci - Azaa (Branko Edit)
 KOKOKO! - Bim Bam Bam 
 TSVI - Labyrinth
 Jahari Massamba Unit - Riesling Pour Robert (Rhythm Heavy Version) 
 Joe Armon-Jones ft. Obongjayar - Self:Love
 KOKOROKO - Baba Ayoola 
 Khruangbin - Time (You & I) (Original and GP Dub) 
 Arthur Adams - Fight For Your Rights 
 MFSB - Mysteries Of The World 
 STR4TA - Aspects (Demus Dub)
 Jamiroquai - Emergency On Planet Earth (London Rican Mix) 
 Roni Size - Natural Thing 
 DRS & Dynamite MC - Worldwide FM (Dubplate Special) 
 Jeff Parker - Fusion Swirl 
 Sauce & Dogs - Wax & Buff 
 BadBadNotGood & MF Doom - The Chocolate Conquistadors 
 ESG - The Beat 
 The Diabolical Liberties - Kimchi King Kong 
 Swindle ft. Greentea Peng - What More 
 Fuselage - Times Up 
 Madlib - Muslem & Christian 
 Kaytranada - Pure Agony 
 Lyam - Why Don't I Feel 
 Jab - Directions 
 Josè James - Desire (Moodymann Remix) 
 Call Super - Ekkles 
 Johnny Faith - Ascending 
 Zara Mcfarlane - State Of Mind (Alex Patchwork Remix)
 Catching Flies - New Gods (Ron Basejam Remix) 
 Dele Sosimi & Medlar - Full Moon (Full Length Version) 
 Emma-Jean Thackray - Movementt 
 Bruise - Grand Hi 
 Kassa Overall ft. Carlos Overall - Landline
 Secret Night Gang - The Sun (Full Length Mix)

The Lab 
DJ: The Alchemist и Oh No
Жанр: хип-хоп, синти-поп, дэнсхолл и нойз-рок
Трек-лист:
 Ab-Soul feat. Aloe Blacc — «Trouble»
 Curren$y & Freddie Gibbs — «Fetti»
 E-40 feat. Dâm-Funk and Ariel Pink — «California»
 Gangrene feat. Samuel T. Herring and Earl Sweatshirt — «Play It Cool»
 King Avriel feat. ASAP Ferg — «20’s 50’s 100’s»
 Little Dragon — «Wanderer»
 MC Eiht & Freddie Gibbs feat. Kokane — «Welcome to Los Santos»
 MNDR feat. Killer Mike — «Lock & Load»
 Phantogram — «K.Y.S.A»
 Popcaan feat. Freddie Gibbs — «Born Bad»
 Tunde Adebimpe feat. Sal P and Sinkane — «Speedline Miracle Masterpiece»
 Vybz Kartel — «Fast Life»
 Wavves — «Leave»

blonded Los Santos 97.8 FM 
DJ: Frank Ocean, Vegyn, Roof Access и Fed
Жанр: современный ритм-н-блюз, соул, психоделический рок, хип-хоп, грайм, электронная музыка
Трек-лист:
 Todd Rundgren — «International Feel»
 Panda Bear — «Mr Noah»
 Frank Ocean — «Provider»
 ScHoolboy Q feat. Lance Skiiiwalker — «Kno Ya Wrong»
 SWV — «Rain»
 Joy Again — «On A Farm»
 Frank Ocean — «Ivy»
 Curtis Mayfield — «So In Love»
 Marvin Gaye — «When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You»
 Les Ya Toupas Du Zaire — «Je ne bois pas beaucoup»
 Drexciya — «Andreaen Sand Dunes»
 Jay-Z — «Dead Presidents II»
 Frank Ocean — «Crack Rock»
 MC Mack — «EZ Come, EZ Go»
 Aphex Twin — «IZ-US»
 Burial — «Hiders»
 Future — «Codeine Crazy»
 Frank Ocean — «Chanel»
 Lil Uzi Vert — «For Real»
 Migos — «First 48»
 Suspect — «FBG»
 Frank Ocean — «Nights»
 Gunna feat. Playboi Carti — «YSL»
 Chief Keef feat. King Louie — «Winnin'»
 Lil Sko — «Miss White Cocaine»
 Jme feat. Giggs — «Man Don’t Care»
 (Sandy) Alex G — «Master»
 Frank Ocean — «Pretty Sweet»

Los Santos Underground Radio 
Жанр: хаус, техно, электронная музыка

Solomun — 25/8 
Трек-лист:
 Am$trad Billionaire — «The Plan»
 Ara Koufax — «Natural States (Edit)»
 Swayzak — «In The Car Crash (Headgear 'Always Crashing In The Same Car' Mix)»
 D. Lynnwood — «Bitcoins (Original Mix)»
 Bryan Ferry — «Don’t Stop The Dance (Todd Terje Remix)»
 Denis Horvat — «Madness Of Many»
 Johannes Brecht — «Incoherence»
 Solomun — «Ich Muss Los»
 Matthew Dear — «Monster»
 Truncate — «WRKTRX3»
 Floorplan — «Spin (Original Mix)»
 Cevin Fisher — «The Freaks Come Out (Original 2000 Freak Mix)»
 Chris Lum — «You’re Mine (Clean Version)»
 Alex Metric & Ten Ven — «The Q»
 Solomun — «Customer Is King»
 Adam Port — «Planet 9»
 Dubfire — «The End To My Beginning»
 Leonard Cohen — «You Want It Darker (Solomun Remix)»

Tale of Us — Afterlight 
Трек-лист:
 Tale of Us — «Overture»
 Tale of Us — «1911»
 Tale of Us — «Trevor’s Dream»
 Tale of Us — «Vinewood Blues»
 Tale of Us — «Anywhere»
 Tale of Us — «Symphony Of The Night»
 Tale of Us — «Another World»
 Tale of Us — «The Portal»
 Tale of Us — «Solitude»
 Tale of Us — «Morgan’s Fate»
 Tale of Us — «Fisherman’s Horizon»
 Tale of Us — «Myst»
 Tale of Us — «Seeds»
 Tale of Us — «Endless Journey»
 Tale of Us — «Valkyr»
 Tale of Us — «In Hyrule»
 Tale of Us — «Disgracelands»
 Tale of Us — «Heart Of Darkness»

Dixon — Wilderness 
Трек-лист:
 Carl Finlow — «Convergence»
 Caravaca — «Yes I Do»
 Warp Factor 9 — «The Atmospherian (Tornado Wallace Remix)»
 Mashrou' Leila — «Roman (Bas Ibellini Mix)»
 Future Four — «Connection (I-Cube Rework)»
 Rite De Passage — «Quinquerime»
 The Egyptian Lover — «Electro Pharaoh (Instrumental)»
 Marcus L. — «Telstar»
 Romanthony — «Bring U Up (Deetron Edit)»
 Solar — «5 Seconds»
 Sharif Laffrey — «And Dance»
 Ron Hardy — «Sensation (Dub Version)»
 Aux 88 — «Sharivari (Digital Original Aux 88 Mix)»
 Oni Ayhun — «OAR03-B»
 Joe Goddard & Tuff City Kids — «Reach Out Your Hands (Erol Alkan Rework) — GTA Edit»

The Black Madonna — We Believe 
Трек-лист:
 Ron Hardy — «Sensation»
 Derrick L. Carter — «Where U At?»
 Tiga — «Bugatti»
 Metro Area — «Miura»
 The Black Madonna — «A Jealous Heart Never Rests»
 Art of Noise — «Beat Box»
 The Black Madonna ft. Jamie Principle — «We Still Believe»
 Nancy Martin — «Can’t Believe»
 P-Funk All Stars — «Hydraulic Pump Pt. 3»
 Steve Poindexter — «Computer Madness»
 Ten City — «Devotion»
 The Black Madonna — «We Can Never Be Apart»
 Joe Jackson — «Steppin' Out»
 The Black Madonna — «He Is The Voice I Hear»

iFruit Radio 
DJ: Danny Brown и Skepta
Жанр: хип-хоп
Трек-лист:
 Megan Thee Stallion feat. DaBaby — «Cash Shit»
 Freddie Gibbs and Madlib — «Crime Pays»
 Skepta feat. Nafe Smallz — «Greaze Mode»
 Pop Smoke — «100k on A Coupe»
 slowthai — «I Need»
 Danny Brown — «Dance in the Water»
 The Egyptian Lover — «Everything She Wants»
 Burna Boy feat. Zlatan — «Killin Dem»
 Skepta and AJ Tracey — «Kiss and Tell»
 D-Block Europe — «Kitchen Kings»
 Jme feat. Giggs — «Knock Your Block Off»
 Travis Scott — «HIGHEST IN THE ROOM»
 Yung Thug feat. Gunna and Travis Scott — «Hot (Remix)»
 DaBaby feat. Kevin Gates — «POP STAR»
 Kranium feat. AJ Tracey — «Money in the Bank»
 J Hus — «Must Be»
 Baauer and Channel Tres feat. Danny Brown — «Ready to Go»
 D Double E and Watch the Ride feat. DJ Die, Dismantle and DJ Randall — «Original Format»
 Shoreline Mafia — «Wings»
 Alkaline — «With the Thing»
 Headie One feat. Skepta — «Back to Basics (Floating Points Remix)»
 City Girls — «Act Up»
 Denzel Curry and YBN Cordae feat. Take a Daytrip — «AL1ENZ»
 Koffee feat. Gunna — «W»
 DaBaby — «BOP»
 Naira Marley — «Opotoyi (Marlians)»
 ScHoolboy Q — «Numb Numb Juice»
 ESSIE GANG feat. SQ Diesel — «Pattern Chanel»

K.U.L.T. 99.1 FM 
DJ: Julian Casablancas
Жанр: рок-музыка, хип-хоп
Трек-лист:
 Grauzone — «Eisbär»
 New Order — «Age of Consent»
 Colourbox — «Baby I Love You So»
 Icky Blossoms — «Cycle»
 Danzig — «Deep»
 The Stooges — «Down on the Street»
 Crack Cloud — «Drab Measure»
 A Certain Ratio — «Faceless (The Graveyard)»
 The Voidz — «Alien Crime Lord»
 Ariel Pink — «Four Shadows»
 Viagra Boys — «Girls and Boys»
 LL Cool J — «Going Back to Cali»
 The Strokes — «Hard to Explain»
 T La Rock & Jazzy Jay — «It’s Yours»
 The Velvet Underground — «Rock & Roll»
 The Slits — «Typical Girls»
 Promiseland — «Take Down The House»
 M.C. Shan & T.J. Swan — «Left Me Lonely»
 The Voidz — «Where No Eagles Fly»
 Lea Porcelain — «Pool Song»
 Joy Division — «She’s Lost Control»
 DAF — «Liebe auf den Ersten Blick»
 Charanjit Singh — «Raga Madhuvanti»
 The The — «This is the Day»
 Mac Demarco — «On the Level»
 The Strokes — «The Adults Are Talking»
 Nick Lowe — «So It Goes»
 Iggy Pop — «Nightclubbing»
 The Cramps — «Human Fly»
 Gloria Jones — «Tainted Love»
 Misfits — «TV Casuality»
 Ramones — «Time Bomb»
 Connie Francis — «Many Years Ago»
 Automatic — «Too Much Money»

Still Slipping Los Santos 
DJ: Joy Orbison
Жанр: хаус, техно, дрилл и драм-н-бейс
Трек-лист:
 Time Cow and RTKAL — «Elephant Man»
 Frank Ocean — «Cayendo (Sango Remix)»
 DJ Scud — «No Love»
 Frankel and Harper — «Trimmers (INSTINCT Remix)»
 Horespower Productions — «Givin’ Up on Love»
 BLANCO — «Shippuden»
 Pearly — «Polar»
 Byano DJ — «Digdim Patrol 2016»
 Instinct — «Operation»
 KO — «Whip (Acapella)»
 Overmono — «Pieces of 8»
 Joy Orbison and Overmono — «Bromley»
 MEZ — «Babylon»
 Spooky — «Joyride»
 Céline Gillain — «Wealthy Humans»
 Kwengface — «Mad About Bars»
 M1llionz — «No Rap Cap»
 Backroad Gee — «Party Popper»
 Waifer — «Shower Hour»
 KO and Joy Orbison — «Movements»
 RAP — «Mad Friday»
 Thomas Bush — «Presence Martin»
 Poison Anna — «Submission»
 DJ Nigga Fox — «5 Violinos»
 Mr. Mankwa — «Feediback»
 Mr. Mitch — «Not Modular»
 Josi Devil — «The Devil’s Dance»
 Kemikal — «A Wah!»
 Joy Orbison — «COYP»
 Cruel Santino / Robert Fleck — «Sparky» / «High Press (Dub)»
 Pa Salieu — «No Warnin’»
 L U C Y — «Almost Blue»

The Music Locker 
Микс от Moodymann:
 Moodymann - I Can’t Kick This Feeling When It Hits 
 Dopplereffekt - Pornoviewer
 The Dirtbombs - Sharivari 
 Andres - New for U (Live) 
 Kyle Hall & Kero - Zug Island 
 Norm Talley (Delano Smith Remix) - Cosmic Wave 
 AUX 88 - My A.U.X. Mind 
 Cybonix - Cybonix Groove 
 Moodymann - I Think Of Saturday 
 Moodymann - I’ll Provide
 Paperclip People - Oscillator 
 Blake Baxter - When We Used To Play
 Moodymann - JAN 
 Norma Jean Bell - I'm The Baddest Bitch 
 Moodymann & Roberta Sweed - Runaway (ft. Roberta Sweed) 
 GMI/UHM - Formula for Passion
 Waajeed - Power In Numbers 
 Eddie Fowlkes - Time To Express 
 Sheefy McFly - Thinkin Bout You 
 Amp Fiddler - Over U
 Gil Scott-Heron - We Almost Lost Detroit 
 Apollo Bronw ft. Planet Asia - Get Back 
 EGB - Shhhh 
 EGB - Clout 
 Moodymann - Sinner 
 Pirahnahead & Diviniti - Love 
 Moodymann - Got Me Coming Back Rite Now 
 Theo Parrish - Soul Control 
 Marcellus Pittman - Red Dogon Star 
 Moodymann - Rectify 
 Moodymann ft. Pitch Black City - Runaway 
 Moodymann - Let Me Show You Love 
 Amp Fiddler ft. Moodymann - I Get Moody Sometimes 
 Moodymann - No 
 Moodymann - It’s 2 Late 4 U And Me 
 Moodymann - Got 2 Make It 2 Heaven 
 Moodymann - Freeki Muthafucka 
 Moodymann - I Got Werk 
 Moodymann - 1988
Микс от Keinemusik (Клубный микс):
 Adam Port - White Noise Romantica 
 Pastaboys ft. Osunlade - Deep Musique (Rampa Remix) 
 &ME - After Dark 
 Reznik & Good Guy Mikesh - It's Not You It's Me (Adam Port Remix) 
 &ME - Shadows 
 Simple Symmetry - Enkidu (Adam Port Tulum By Night Edit) 
 Rampa - 2000 
 &ME - 1995 
 Rampa - Terrace
 &ME - Woods 
 Télépopmusik ft. Young & Sick - Connection (Reznik & Good Guy Mikesh Remix) 
 Bell Towers - Want You (Adam Port Remix) 
 Keinemusik - Civilist 
 Rampa - Bimma 
 Adam Port & Stereo MCs - Place 
 Honey Dijon & Tim K ft. John Mendelsohn - Thunda (Rampa Remix) 
 &ME - Solaris 
 Adam Port - Do You Still Think Of Me? 
 &ME ft. Sabota - Trilogy 
 Rampa - Purge 
 Simian Mobile Disco ft. Deep Throat Choir - Caught In A Wave 
 Yeah But No - Run Run Run (Adam Port Remix) 
 Rampa - 528Hz 
Микс от Keinemusik (Пляжный микс):
 &ME - The Rapture Pt.II 
 Xinobi - Faraway Place (Rampa Remix) 
 Rampa - Inside (Eric Dunks Duncan Remix) 
 &ME - In Your Eyes 
 Rampa - Sunday 
 &ME - Fair Child
 Rampa - Bumper
 Westbam feat. Richard Butler - You Need the Drugs (&ME Remix) (2020)
 &ME - Garden
 Adam Port - Ganesha Song 
 Âme - No War (Rampa Remix) 
 Rampa - Tell Me Are We 
 Rampa - Newborn Soul 
 Jai Paul - Crush (Adam Port Edit) 
 Joris Voorn - Homeland (&ME Remix) 
 RÜFÜS DU SOL - Underwater (Adam Port Remix) 
 Manqo - Won't Change (Rampa Retouch) 
 Cubicolor - No Dancers (Adam Port Remix)
 &ME - Starting Again 
 &ME - The Rapture 
 Keinemusik - Muyè 
 Here Is Why - Tonight (Adam Port 12" Autobahn Edit) 
 NTEIBINT & Stella - A State Nearby (Adam Port Calypso Remix)
 Rampa - For This 
Микс от Palms Trax:
 Professor Rhythm - Professor 3 
 Palms Trax - Petu (Dub Mix) 
 Klein & MBO - The MBO Theme (Single Version) 
 Plastic Mode - Beja Imperial (12“ Version) 
 L´Amour feat. Krystal - Let´s Make Love Tonight 
 Shirley Lites - Heat You Up (Melt You Down Mix) 
 Shannon - Let the Music Play (Extended 12“Mix) 
 Night Moves - Transdance (New York Disco Mix) 
 N.O.I.A - The Rule To Survive (Prins Thomas Diskomiks) 
 Tobias Bernstrup - 27 (Laser Mix) 
 Baby´s Gang - Happy Song 
 Masalo - New Dance 
 Diva - Get Up (Club Mix) 
 Mario Diaz feat. Mr Lee - Can You Feel It (Jackin Up the Dub 12“Mix)
 Scrappy - Freeze (Limelight Mix) 
 B Beat Girls - For The Same Man 
 Greg Lee - Got U On My Mind 
 Robert Owens - Visions (Frankie Knuckles & David Morales Mix) 
 Lisa Lee - When I Call You (Tommy Musto & Frankie Bones British Telecom Mix) 
 Pierre´s Pfantasy Club - Dream Girl (Wet Dream Mix) 
 S.L.F. - Show Me What You Got (Acid Mix Part 1) 
 Phortune - String Free (12“ Club Leray Mix) 
 Kamazu - Indaba Kabani

MOTOMAMI Los Santos 
DJ: Rosalía и Arca
Жанр: множество жанров
Трек-лист:
 Bad Gyal — «A La Mía»
 La Goony Chonga — «Duro 2005»
 Likkle Vybz & Likkle Addi — «Skinny Jeans»
 Rauw Alejandro — «Nubes»
 Arca — «Machote»
 DJ Spinn — «Bounce N Break Yo Back»
 Monchy & Alexandra — «Dos Locos»
 Camarón de la Isla — «Volando Voy»
 Armando — «100 % of Disin’ You»
 Rosalía — «A Palé»
 Rosalía & J Balvin feat. El Guincho — «Con Altura»
 Rosalía feat. The Weeknd — «LA FAMA»
 Mr. Fingers — «Mystery of Love»
 Daddy Yankee — «Salgo Pa’ la Calle»
 Tokischa, Haraca Kiko, El Cherry Scom — «Tukuntaso»
 Q — «Take Me Where Your Heart Is»
 Ñejo & Dalmata — «Vacilar Contigo»
 Young Cister feat. Kaydy Cain — «XULITA»
 Popcaan — «Body So Good»
 Willie Colon & Héctor Lavoe — «Calle Luna Calle Sol»
 Alberto Stylee — «Tumbando Fronte»
 Chucky73 — «Dominicana»
 Aventura — «Mi Corazoncito»
 DJ Slugo — «418 (Bounce Mix)»
 Kaydy Cain feat. Los Del Control — «Algo Como Tú»
 Caroline Polachek — «Bunny Is A Rider»
 Arca feat. Rosalía — «KLK»
 Tokischa & Rosalía — «Linda»
 Rosalía — «DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis)»
 Justice — «Stress»
 Las Guanábanas — «Vamos Pa la Disco»
 Playboi Carti — «Rockstar Made»
 Soulja Boy Tell’em — «Snap And Roll»

Разговорное радио

Blaine County Talk Radio 
Сельское консервативное радио доступное для прослушивания в округе Блэйн.

Программа: Blaine County Radio Community Hour
Ведущий: Рональд Яковски (озвучил Дэвид Моджентейл)
Описание: Программа посвящена различным теориям заговора, инопланетянам и тому подобному. Программа принимает звонки от слушателей, которые делятся своими теориями. Шоу ведёт Рон Яковски, друг Тревора Филипса. Если слушать эту передачу играя за Тревора, то он будет переключать это радио на любое другое. Рон появляется в игре и в виде полноценного персонажа.

Программа: Beyond Insemination
Ведущий: Дуэйн Эрл (озвучил Дэнни Макбрайд)
Описание: Сельскохозяйственное шоу Дуэйна Эрла. Передача охватывает различные темы, от животноводства до рыбалки, интересные мужчинам из глубинки. На шоу звонят люди со своими проблемами, которым Дуэйн даёт советы.

Программа: Bless Your Heart
Ведущие: Бобби Джун (озвучила Триш Зур)
Гости: Джок Крэнли и Саманта Мулдун (озвучили Алекс Энтони и Мелисса ван дер Шифф)
Описание: Кулинарная программа Бобби Джун в которой готовка смешана с политикой. В программе принимают участие двое гостей. Первый гость — каскадёр и актёр Джок Крэнли, который баллотируется в губернаторы штата. Другой гость — Саманта Мулдун, поп-звезда со склонностью к усыновлению детей из бедных стран. Саманта пережила несколько разводов, несколько раз сменила религию и теперь, начав говорить с южным акцентом, собирается стать кантри-певицей.

WCTR: West Coast Talk Radio 
Городское радио доступное в Лос-Сантосе. Радиостанция с таким же названием существовала в GTA: San Andreas.

Программа: Chakra Attack
Ведущие: доктор Рэй де Анджело Харрис и Шерил (озвучили Джей Би Смув и Энни Ледерман)
Описание: Программа посвящена альтернативной медицине, философии и духовности. Ведущие программы принимают звонки и отвечают на вопросы слушателей.

Программа: The Fernando Show
Ведущие: Фернандо Мартинес и Джо (озвучили Фрэнк Чавес и Энн Скоуби)
Гости: Сью Маррей
Описание: Ток-шоу Фернандо Мартинеса, где он обсуждает текущие политические события. В гости к Фернандо приходит кандидат на пост губернатора штата Сью Маррей. Фернандо Мартинес в прошлом неоднократно появлялся на радио в играх серии GTA.

Программа: Chattersphere
Ведущие: Лазло и Мишель Минкс (озвучили Лазло Джонс и Рейчел Фенйштейн)
Гости: Джимми Бостон, Тайлер Диксон и брат Эдриан (озвучили Джереми Вудворд, Джон Палладино и Джон Китинг)
Описание: Ток-шоу посвящённое светской хронике и различным сплетням о знаменитостях. В студию приходят звёзды, которые отвечают на вопросы ведущих. Программа принимает звонки от слушателей. Передачу ведут Лазло и Мишель Минкс, которые попутно выясняют отношения друг с другом. Лазло в прошлом неоднократно появлялся на радио в играх серии GTA. В GTA V Лазло появляется и в виде полноценного персонажа, он ведёт на телевидении шоу талантов «Стыд или слава».

Медиаплеер 
Альбомы, доступные для прослушивания в медиаплеере:

Blue EP (часть сборника Monday Dreamin’) 

 Seth Troxler – Lumartes
 Sama' Abdulhadi – Reverie
 Rampa – The Church
 Dixon – Deichkind – Autonom (Dixon Edit)
 Kerri Chandler – You

Green EP (часть сборника Monday Dreamin’) 

 tINI feat. Amiture – What If, Then What?
 DJ Tennis – Atlanta
 Moodymann feat. CD – Keep On Coming
 Jamie Jones – Laser Lass
 Mano Le Tough – As If To Say

Violet EP (часть сборника Monday Dreamin’) 

 Butch feat. Kemelion – Raindrops
 CARL CRAIG – Forever Free
 Margaret Dygas – Wishing Well
 Red Axes – Calib
 Luciano – Mantra For Lizzie

Black EP (часть сборника Monday Dreamin’) 

 Lost Souls Of Saturn & TOKiMONSTA - Revision Of The Past
 Adam Beyer – Break It Up
 Tale of Us – Nova Two
 Bedouin – Up In Flames
 Damian Lazarus feat. Robert Owens – The Future

CLR Launch Party (ремикс сборника Monday Dreamin’ от диджея Seth Troxler) 

 Carl Craig — Forever Free (Edited)
 Butch feat. Kemelion — Raindrops (Edited)
 Rampa — The Church (Edited)
 Moodymann feat. CD — Keep On Coming (Edited)
 Mano Le Tough — As If To Say (Edited)
 Adam Beyer — Break It Up (Edited)
 Deichkind — Autonom (Dixon Edit)
 tINI feat. Amiture — What If, Then What? (Edited)
 Seth Troxler — Lumartes (Edited)
 DJ Tennis — Atlanta (Edited)
 Red Axes — Calib (Edited)
 Sama' Abdulhadi/Jamie Jones — Reverie/Laser Lass
 Bedouin — Up In Flames
 Lost Souls Of Saturn & TOKiMONSTA — Revision Of The Past

Kenny’s Backyard Boogie (сборник, спродюсированный диджеем Moodymann) 

 Thundercat - Them Changes
 Christion - Pimp This Love
 Atlanta Rhytm Section - So Into You 
 Ro James - Ga$
 Claudja Barry - Love For Sake Of Love
 Barbara NcNair - My World Is Empty Without You
 MFSB - Plenty Good Lovin'
 The Emotions - I Don't Wanna Lose Your Love
 Bell & James - Livin' It Up (Friday Night)
 Jesse Johnson/Moodymann - Where The Devil Plays
 Stavroz - Gold Town
 Larry Heard - Lamentation
 Mobb Deep - Cradle to the Grave
 Nipsey Hussle - Checc Me Out
 Dam-Funk - Hood Pass Intact
 Shade Sheist feat. Nate Dogg & Kurupt - Where I Wanna Be
 LJT Xperience feat. Anduze - Bad Side
 Aurra - Make Up Your Mind
 Puff Daddy & The Family feat. Black Rob - I Love You Baby
 Teena Marie - Deja Vu
 Rick James - Hollywood
 Joey Purp - Elastic
 Channel Tres - Skate Depot (Moodymann Remix)
 Marvin Belton - The Letter
 Moodymann - Basement Party
 Moodymann - Pray 4 Love
 Moodymann - Technologystolemyvinyle
 AMP Fiddler feat. Moodymann - I Get Moody Sometimes
 Sandy Barber - I Think I'll Do Some Steppin On My Own (Opolopo Rework)
 Moodymann - 9 Nights 2 Nowhere
 NEZ feat. Gangsta Boo & Moodymann - Freaks
 Obie Trice feat. Nate Dogg - The Set Up
 Jose James - Love Conversation
 Moodymann - Misled
 Teena Marie - I Need Your Lovin'

Dr. Dre 

 Dr. Dre - Black Privilege
 Dr. Dre feat. Nipsey Hustle & Ty Dolla Sign - Diamond Mind
 Dr. Dre feat. Anderson . Paak, Snoop Dogg & Busta Rhymes - ETA
 Dr. Dre feat. THURZ & Cocoa Sarai - Falling Up
 Dr. Dre feat. Rick Ross & Anderson . Paak - The Scenic Route
 Dr. Dre feat. Eminem - The Gospel

Singles 

 NEZ - You Wanna?
 Schoolboy Q - Let’s Get It

Издание на CD 
Через неделю после выхода игры компания Rockstar Games выпустила саундтрек Grand Theft Auto V на трёх дисках. Всего в это издание вошло 59 композиций.

Original Music 
Композиции в различных жанрах с различных станций.
Трек-лист:
 01. Oh No — «Welcome To Los Santos» (2:34)
 02. BJ the Chicago Kid feat. Freddie Gibbs and Problem — «Smokin’ and Ridin’» (3:33)
 03. Twin Shadow — «Old Love/New Love» (3:53)
 04. Neon Indian — «Change of Coast» (3:13)
 05. Wavves — «Nine is God» (4:57)
 06. Gangrene — «Bassheads» (2:45)
 07. Flying Lotus — «Stonecutters» (4:18)
 08. Health — «High Pressure Dave» (3:15)
 09. Off! — «What’s Next?» (2:10)
 10. Tyler, The Creator — «Garbage» (3:29)
 11. Nite Jewel — «Nowhere to Go» (3:59)
 12. A$AP Rocky — «R-Cali» (2:20)
 13. Age of Consent — «Colours» (4:23)
 14. Marion Band$ feat. Nipsey Hussle — «Hold Up» (3:52)
 15. 100s — «Life of a Mack» (3:24)
 16. Favored Nations — «The Set Up» (4:03)
 17. Yeasayer — «Don’t Come Close» (3:29)
 18. The Chain Gang of 1974 — «Sleepwalking» (3:39)

The Score 
Музыка написанная специально для игры.
Трек-лист:
 01. «We Were Set Up» (03:31)
 02. «A Legitimate Business Man» (02:57)
 03. «A Haze of Patriotic Fervor» (05:30)
 04. «Los Santos At Night» (01:43)
 05. «North Yankton Memories» (04:02)
 06. «The Grip» (03:10)
 07. «Mr. Trevor Philips» (04:25)
 08. «A Bit of an Awkward Situation» (04:42)
 09. «No Happy Endings» (05:19)
 10. «His Mentor» (01:27)
 11. «(Sounds Kind of) Fruity» (04:44)
 12. «Minor Turbulence» (04:33)
 13. «Chop the Dog» (04:11)
 14. «A Lonely Man» (03:32)
 15. «You Forget a Thousand Things» (03:36)
 16. «Impotent Rage/Am I Being Clear Now?» (02:08)
 17. «Fresh Meat» (04:03)
 18. «Therapy and Other Hobbies» (00:57)
 19. «Rich Man’s Plaything» (04:06)
 20. «The Agency Heist» (03:22)
 21. «Hillbilly Crank Dealers' Blues» (05:19)
 22. «Welcome To Los Santos (Outro)» (01:11)

The Soundtrack 
Композиции в различных жанрах с различных станций.
Трек-лист:
 01. Flying Lotus feat. Niki Randa — «The Kill» (03:25)
 02. Lee Perry & The Upsetters — «I Am a Madman» (05:48)
 03. Jai Paul — «Jasmine» (04:10)
 04. George McCrae — «I Get Lifted» (02:44)
 05. Kausion — «What You Wanna Do» (04:08)
 06. Charlie Feathers — «Can’t Hardly Stand It» (02:48)
 07. The Weirdos — «Life of Crime» (02:19)
 08. Mexican Institute of Sound — «Es-toy» (03:15)
 09. Joe Goddard feat. Valentina — «Gabriel (Soulwax remix)» (04:28)
 10. Bootsy Collins — «I’d Rather Be with You» (04:57)
 11. Bob Seger and the Silver Bullet Band — «Hollywood Nights» (05:00)
 12. Dan Croll — «From Nowhere (Baardsen remix)» (04:27)
 13. Problem feat. Glasses Malone — «Say That Then» (02:52)
 14. Waylon Jennings — «I Ain’t Living Long Like This» (04:45)
 15. Yellowman — «Nobody Move, Nobody Get Hurt» (03:43)
 16. Simple Minds — «All the Things She Said» (04:16)
 17. Toro y Moi — «Harm in Change» (03:59)
 18. Hot Snakes — «This Mystic Decade» (03:03)
 19. Cashmere Cat — «Mirror Maru» (04:02)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт саундтрека
 Официальный сайт саундтрека

Саундтрек
Саундтреки Grand Theft Auto